Dana har flere betydninger:

Personer 
 Dana Broccoli – amerikansk skuespillerinde og forfatterinde
 Dana International – israelisk transseksuel sanger
 Dana Rohrabacher – amerikansk politiker
 Dana Rosemary Scallon – irsk sangerinde og tidligere politiker

I Danmark er Dana godkendt som både drengenavn og pigenavn.

 Charles Anderson Dana (1819–1897), amerikansk forfatter, journalist og embedsmand
 Edward Salisbury Dana (1849–1935), amerikansk mineralog og fysiker
 James Dwight Dana (1813–1895), amerikansk zoolog og geolog
 Richard Henry Dana den ældre (1787–1879), amerikansk digter og journalist
 Richard Henry Dana den yngre (1815–1882), amerikansk jurist og forfatter

Steder 
 Dana, Jordan, en by
 Dana, Nepal
 Dana, Polen, Polen, en landsby
 Al-Dana, Syrien, en by i det nordlige Syrien
 Dana County, en administrativ enhed i Iran
 Dana Rural District, en administrativ enhed i Iran
 Dana Biosphere Reserve, naturresevat i Jordan

 USA
 Dana, Illinois, en by
 Dana, Indiana, en by
 Dana, Iowa, en by
 Dana, Kentucky
 Dana, Massachusetts
 Mount Dana, en bjergtop i Yosemite National Park, Californien
 Dana Meadows, området i foden af Mount Dana

Andet 
 DANA – en dansk uafhængig a-kasse
 Dana (havforskningsskib) – navn på fire forskellige danske havforskningsskibe
 Dana Cup – en årlig international ungdomsfodboldturnering i Hjørring
 Dana Cup No. 1 – en årlig international ungdomsfodboldturnering i Frederikshavn

Henvisninger